Wildfeuer steht für:

 Wildfeuer, ein deutscher Film des Regisseurs Jo Baier aus dem Jahr 1991
 Wildfeuer (Polka), Polka von Johann Strauss von 1866 
 Oberbegriff für 'Buschfeuer' und 'Waldbrand'
 Wildfeuer (Roman), Roman von  Clara Viebig (1896)

Wildfeuer ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Wildfeuer (* 1973), deutscher Germanist
 Armin G. Wildfeuer (* 1960), deutscher Theologe und Sozialethiker
 Elfi Wildfeuer (* 1921/1922), österreichisches Fotomodell
 Franziska Wildfeuer (* 1993), deutsche Fußballschiedsrichterin und Physiotherapeutin
 Stephan Wildfeuer (* 1959/1960), deutscher Musiker
 Ursula Nothelle-Wildfeuer (* 1960), deutsche katholische Theologin und Hochschullehrerin
 Wolfgang Wildfeuer (1611–1674), erster Hauptmann zu Littmitz und zu Falkenau